

Persone
 Arnaldo Ferragni (1933-2008) – poeta e scrittore italiano, collabora alla rivista internazionale Origine
 Chiara Ferragni (1987) – blogger e fashion designer italiana
 Francesco Ferragni (1802-1861)– avvocato, scrittore e patriota italiano, fratello di Gaetano (1813-1874)
 Gaetano Ferragni (1813-1874) – fisico, chirurgo e patriota italiano, fratello di Francesco, padre di Luciano, nonno di Gaetano (1887-1954) e Rosolino
 Gaetano Ferragni (1887-1954) – avvocato e politico italiano, fratello di Rosolino, figlio di Luciano, nipote di Gaetano (1813-1874)
 Luciano Ferragni (1853-1911) – avvocato e politico italiano, figlio di Gaetano (1813-1874), nipote di Francesco, padre di Gaetano (1887-1954) e Rosolino
 Odoardo Ferragni (1850-1937) – paleografo e ornitologo italiano
 Rosolino Ferragni (1896-1973) – avvocato, politico e antifascista italiano, fratello di Gaetano (1887-1954), figlio di Luciano e nipote di Gaetano (1813-1874)

Altro
 Ferragni – cognome italiano
 Ferragni – famiglia italiana di origine cremonese